Олаф Бьорнсон — король Швеции.
 Ивар Бьорнсон — гитарист Enslaved.